City of Campbelltown (Nieuw-Zuid-Wales), een lokaal bestuurlijk gebied in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 City of Campbelltown (Zuid-Australië), een lokaal bestuurlijk gebied in de Australische staat Zuid-Australië